Fiddler's Green er et mytologisk paradis for sømænd.

Fiddler's Green kan også henvise til

Musik 
 Fiddler's Green, et album af Tim O'Brien
 Fiddler's Green (band), et tysk band, der spiller irsk folkemusik
 "Fiddler's Green" (også kaldet "Fo'c'sle Song"), en sang skrevet af John Conolly i Lincolnshire. Indspillet af bl.a.  Tim Hart og Maddy Prior, The Dubliners og The Irish Rovers
 "Fiddler's Green", en sang af det canadiske rockband The Tragically Hip fra albummet Road Apples
 "Fiddler on the Green", en heavy metalsang af  Demons and Wizards

Fiktion 
 Fiddler's Green, er en fiktiv karakter fra Neil Gaimans serie The Sandman
 Fiddler's Green, en bygning for priviligerede personer i de menneskelige bosættelser i George A. Romeros film Land of the Dead (2005)
 Land of the Dead: Road to Fiddler's Green, et computerspil fra 2005
 Fiddler's Green er en koloni i Robert Heinleins roman Friday, og den bliver nævnt i The Cat Who Walks Through Walls

Geografi 
 Fiddler's Green, Herefordshire, England
 Fiddler's Green, Norfolk, England
 Fiddler's Green Amphitheatre, Colorado, USA
 Firebase Fiddler's Green, i Helmandprovinsen, Afghanistan
 Fiddler's Green, Cheltenham, Gloucestershire, England
Fiddlers Green Farm, Mashonaland West, Karoi, Zimbabwe.

Litteratur 
Fiddler's Green, roman af Ernest K. Gann fra 1950, der blev filmatiseret i Hollywood og blev til filmen The Raging Tide (1951)